Броњон може да се односи на:

 Броњон (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Броњон (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала